Sankt Sigfrids kyrkogård kan syfta på:

 Sankt Sigfrids griftegård i Borås
 Sankt Sigfrids kyrkogård utanför Nybro
 Sankt Sigfrids kyrkogård i Skövde